54-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 4 до 29 березня 1987 року в Мінську. Додатковий матч за звання чемпіона (Вільнюс, березень — квітень) виграв Бєлявський.

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право на участь у міжзональному турнірі завоювали Салов, Ельвест і Ейнгорн (персонально це право мали Бєлявський, Чернін і Юсупов).

Турнірна таблиця

Додатковий матч за звання чемпіона СРСР

Посилання 
 54th USSR Championship and Zonal, Minsk 1987

Чемпіонати СРСР із шахів
1987 у шахах
Березень 1987